Il y a longtemps que je t'aime peut désigner :

au cinéma 
 Il y a longtemps que je t'aime, film de Jean-Charles Tacchella sorti en 1979
 Il y a longtemps que je t'aime, film de Philippe Claudel sorti en 2008

au théâtre 
 Il y a longtemps que je t'aime, pièce de théâtre de Jacques Deval
 Il y a longtemps que je t'aime, pièce de théâtre de Paul Valente